Kościelniki ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Kościelniki (Kłodzko), Stadtbezirk von Kłodzko (dt. Glatz) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kościelniki (Kraków), ein ehemaliges Dorf und Stadtteil von Krakau in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Kościelniki (Nowa Ruda), Stadtteil von Nowa Ruda (dt. Neurode) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kościelniki Dolne (dt. Nieder-Steinkirch), Dorf der Gmina Lubań in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kościelniki Górne (dt. Ober-Steinkirch), Dorf der Gmina Leśna in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kościelniki Średnie (dt. Mittel-Steinkirch), Dorf der Gmina Leśna in der Woiwodschaft Niederschlesien